Wereszka (nazwa regionalna) – dawniej kosz z pręci (witek) łozinowych, służący do połowu ryb w korytach wąskich rzeczek, używany na Polesiu Lubelskim w województwie lubelskim.

Rybołówstwo